Ambustus ist das Cognomen folgender Personen:

 Kaeso Fabius Ambustus, römischer Konsulartribun 404, 401, 395 und 390 v. Chr.

 Numerius Fabius Ambustus, römischer Konsulartribun 406 und 390 v. Chr.

 Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, Politiker der römischen Republik, Konsul 423